

Geografia
 Cornu – frazione del comune di Ayas, Italia
 Cornu, comune della Romania nel distretto di Prahova
 Cornu Luncii, comune della Romania nel distretto di Suceava
 Lago Cornu o Lac Cornu, nel Parco naturale del Mont Avic in Valle d'Aosta, Italia
 Lac Cornu in Alta Savoia, Francia

Persone
 Alfred Cornu, fisico francese

Zoologia
 Cornu, genere di gastropodi della famiglia Helicidae.

Pagine correlate 

 Corni
 Corno
 Corna